Toponímia:
 Powell (Alabama)
 Powell (Missouri)
 Powell (Ohio)
 Powell (Wyoming)
 Illa Powell, illa de l'Antàrtida
 Biografies:
 Alma Webster Powell
 Ambrose Powell Hill (Culpeper, Virgínia, 1825 - Petersburg, Virgínia, 1865), militar sudista
 Asafa Powell (1982), atleta jamaicà especialista en proves de velocitat 
 Cecil Frank Powell (Tonbridge, 1903 - Milà, 1969), físic i professor universitari anglès
 Colin Powell (1937–2021), militar i polític estatunidenc d'origen jamaicà
 Dick Powell (Mountain View, Arkansas, 1904 - Hollywood, Califòrnia, 1963), actor, cantant i director de cinema estatunidenc
 Edwin Powell Hubble (Marshfield, Missouri, 1889 - Pasadena, Califòrnia, 1953) va ser un dels més 
 John Wesley Powell (Mount Morris, Nova York, 1834 - Haven, Maine, 1902), soldat, geòleg i explorador estatunidenc
 Michael Powell (Canterbury 1905-Gloucestershire 1990), cineasta britànic
 Robert Baden-Powell (1857, Londres - 1941, Nyeri, Kenya), fundador de l'escoltisme
 Miscel·lània: Scirocco-Powell, equip britànic de cotxes de competició que va arribar a disputar curses a la Fórmula 1